Nuernbergk ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nuernbergk (* 1979), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer
 Erich Ludolf Nuernbergk (1900–1982), deutscher Botaniker